Haunschild ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Haunschild (* 1958), deutscher Jazz-Gitarrist
 Hans-Hilger Haunschild (1928–2012), deutscher Verwaltungsjurist 
 Hellmut Haunschild (* 1928), deutscher Geologe
 Siegmund Haunschild (1925–2014), deutscher Judoka und Judotrainer
 Will Haunschild (1911–1999), deutscher Maler und Gebrauchsgrafiker

Siehe auch:
 Hauenschild
 Hauschild